Sanfona, instrumento de cordas
 Sanfona (álbum)
Ou ainda:
 Acordeão, instrumento de fole, conhecido em algumas regiões do Brasil como sanfona
 Concertina, instrumento de fole, variação do acordeão
 Bandoneón, instrumento de fole, uma subespécie de concertina, muito utilizado na música Argentina

Desambiguações de música